Theológos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Theológos (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Theológos (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar